Il singolare del torneo di tennis Waldbaum's Hamlet Cup 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Carlos Moyá che ha battuto in finale Patrick Rafter 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Michael Chang (quarti di finale)
 Goran Ivanišević (quarti di finale)
 Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
 Gustavo Kuerten (secondo turno)

 Carlos Moyá (Campione)
 Thomas Enqvist (semifinali)
 Assente
 Patrick Rafter (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Waldbaum's Hamlet Cup 1997